Paragonimus westermani (Kerbert, 1878) – gatunek pasożytniczej przywry, spotykany także u człowieka. Choroba wywoływana przez tę przywrę to paragonimoza, występująca po spożyciu surowych ryb lub skorupiaków zawierających metacerkarie pasożyta.

 Objawy
Przywra pasożytuje w miąższu płuc człowieka, powodując powstawanie torbieli łatwo ulegających zakażeniom bakteryjnym. Podczas migracji larw do płuc występują niecharakterystyczne objawy: gorączka, ból w klatce piersiowej, kaszel, krwioplucie.
 Epidemiologia
Zarażenia pasożytem i pokrewnymi gatunkami (P. philippinensis, P. heterotremus, P. africanus, P. uterobilateralis, P. peruvianus, P. mexicanus) spotyka się w Chinach, Laosie, Korei, Japonii, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Indiach oraz na Tajwanie, Filipinach i Cejlonie.
 Rozpoznanie

Rozpoznanie paragonimozy stawiane jest na podstawie stwierdzenia obecności jaj przywry w plwocinie lub kale. Przeciętne jajo przywry ma wymiary 85 na 53 µm (zakres wielkości to 68-118 na 39-67 µm). Jaja są żółtobrązowawe, jajowatego lub wydłużonego kształtu, o cienkiej powłoce, często asymetryczne z jednym biegunem spłaszczonym. Na szerszym końcu widoczne bywa wieczko (operculum), przeciwny biegun jaja jest zwężony. Jaja są wydalane nieprzeobrażone.
 Leczenie
W leczeniu infestacji Paragonimus westermani stosuje się prazykwantel (25 mg/kg masy ciała p.o. 3 x dziennie przez 2 dni) lub triklabendazol (20 mg/kg masy ciała p.o. w dwóch równych dawkach). Triklabendazol jest niezarejestrowany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Choroby pasożytnicze
Przywry
Zwierzęta pasożytnicze
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1878 roku